Birger Sjövall kan syfta på:

* Birger Sjövall (1857–1914), svensk ingenjör
 Birger Sjövall (1872–1943), svensk skolman